Station Hoek van Holland Strand, het oude station van de Nederlandse Spoorwegen
 Hoek van Holland Strand (metrostation), het nieuwe metrostation van de RET